TGU bezeichnet:
 Flughafen Tegucigalpa in Honduras (IATA-Code)
 Tōhoku-Gakuin-Universität in Japan
 Transglobal Underground, Londoner Musikkollektiv

TGU